Бригади́ровка (), село, Бригадировский сельский совет, Балаклейский район, Харьковская область.

Географическое положение 
Территория села разделена на две части. Рядом протекают реки Волосская Балаклейка и Желобок. Около села находится курган Могила-Царькова (высота составляет 5 м).

История 
Поселение впервые упоминается в письменных источниках в 1783 году.

Являлось казенным селом Волохоярской волости Змиевского уезда Харьковской губернии Российской империи.

Во время Великой Отечественной войны село находилось под немецкой оккупацией.

В 1966 году численность населения составляла 1615 человек, здесь действовали два колхоза мясо-молочного и зернового направлений («Перемога» и колхоз имени Кирова), имевшие на балансе 6496 га земли, а также восьмилетняя школа, библиотека, колхозный радиоузел, сельский клуб и колхозный клуб.

Население по переписи 2001 г. составляло 994 (485/509 м/ж) человека.

Транспорт 
Рядом проходит шоссе .

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Погода в Бригадировке

Населённые пункты Балаклейского района